Dukát je název měny a také mince. Zlatý dukát, tedy dukát mince je známý například v těchto druzích:

 Zlatý dukát – dukát rakouský, dukát uherský, dukát Františka Josefa a další názvy dukátů podle panovníků.
 Český dukát
 Československý dukát
 Svatováclavský dukát
 Benátský dukát

historický geografický pojem
 benátský dukát (vévodství) – byzantská správní jednotka

příjmení osob
 Vojta Dukát (* 1947) – fotograf a filmař moravského původu žijící v Nizozemí
 Josef Leopold Dukát (1684–1717) – hudební skladatel a řeholník v želivském klášteru

jiné významy
 Dukát (odrůda jablek) – odrůda jabloně
 dukáty - odrůda brambor
 Dukát z rozprávky – novela od slovenského spisovatele Jána Lenča (1933–2012)
 Tisícinásobný dukát – pohádka od slovenského spisovatele Vladimíra Ferka (1925–2002)